{{Кинематографист
| имя = Лиза Лампанелли
| оригинал имени = 
| изображение = Lisa Lampanelli Musto Party 2011 David Shankbone.JPG
| описание изображения = Лампанелли в 2011 году
| имя при рождении = Лайза Мэйри ЛэмпьюнейлLisa Marie Lampugnale
| профессия = 
| годы активности = 1990 — 
| награды = 
}}
Ли́за Лампане́лли (; ) — американский стендап-комик, комедийная актриса кино и телевидения.

 Ранняя жизнь 
Лайза Мэйри Лэмпьюнейл (настоящее имя актрисы) родилась 19 июля 1961 года в городе , штат Коннектикут. У неё есть двое братьев и сестёр, на три четверти она итальянка, на четверть — полька. Её мать, Глория Лэмпьюнейл (в девичестве Велгот, род. 1927), работала машинисткой в полиции, отец, Леонард Лэмпьюнейл, работал на предприятии Sikorsky Aircraft, а затем стал художником.

Лиза училась в римско-католической школе Святого Иосифа в своём родном городе, затем изучала журналистику в Бостонском колледже и Сиракьюсском университете, проходила курсы повышения квалификации в Гарвардском университете. После окончания учёбы работала редактором () в журнале «Популярная механика» и помощником редактора в журнале Rolling Stone, имела отношение к нескольким другим журналам. Вскоре она поняла, что журналистика её не привлекает и решила стать учительницей, для чего поступила в Колумбийский университет, но быстро отказалась и от педагогики. В итоге Лиза нашла себя на сцене комедийных клубов.

 Карьера 
Карьера Лизы (сценический псевдоним — Queen of MeanДуглас Мартин. Lisa Lampanelli and Jimmy Cannizzaro   на сайте nytimes.com, 15 октября 2010) как стендап-комика началась в начале 1990-х годов в Нью-Йорке. Жанры её выступлений — , импровизация, , наиболее частыми объектами высмеивания для Лампанелли становятся  (), секс, повседневная жизнь. По словам самой Лампанелли, наибольшее влияние на стиль её миниатюр оказали Дин Мартин и Дон РиклсМэтт Шоу. 12.08 Lisa Lampanelli   на сайте thepulsemag.com, 1 декабря 2008.

Примеры миниатюр Лампанелли

— Сколько нужно латиносов, чтобы вычистить ванную? — Ни одного! Это работа для ниггеров!— Как вы назовёте чернокожую женщину, которая сделала семь абортов? — Борец с преступностью.— У Сары Пэйлин пятеро детей. Она что, чернокожая?

 Избранная фильмография 
  —  / Larry the Cable Guy: Health Inspector — мать Джейн
  — Операция «Дельта-фарс» / Delta Farce — Конни
 2007—2008 — Рино 911! / Reno 911! — преподобная Голдберг (в 2 эпизодах)
  — Школа выживания / Drillbit Taylor — камео, мать Ронни Лампанелли
  —  / Group Sex — Лиза, официантка
  — Уитни / Whitney — миссис Дженкс (в 1 эпизоде)
  — Aqua Teen Hunger Force / Aqua Teen Hunger Force — Дарлин (в 1 эпизоде, озвучивание)
 2012 —  / Not Fade Away — тётушка Джози
  — Симпсоны / The Simpsons — Рамона (в эпизоде «Опасность в поезде», озвучивание)

Кроме того в 2012 году Лампанелли стала участницей 12-го сезона игрового реалити-шоу . Её миниатюры периодически вызывали вспышки гнева у зрителей, она вступала в открытое противостояние с другими участниками-компаньонами, в том числе с Арсенио Холлом, Луи Ферриньо и Дайаной Мендоса. Лиза отказалась принести извинения этим участникам за своё вызывающее поведение и шутки о латиноамериканцах. Несмотря на всё это, она заработала на этом шоу 130 тысяч долларов, которые перевела в организацию «Кризис здоровья мужчин-геев».

 Личная жизнь 
Первый раз замуж Лампанелли вышла в 1991 году, но этот брак скоро распался, хотя пара осталась друзьями. Её бывший муж умер в 2008 году. 2 октября 2010 года Лиза вышла замуж второй раз: её избранником стал Джимми Канниццаро (род. 1961), бывший владелец таверны из деревни Валли-Стрим (штат Нью-Йорк), с которым она познакомилась за четыре года до этого. Церемония бракосочетания прошла в частном клубе . В мае 2014 года Лампанелли подала на развод.

 Прочие факты 
20 мая 2011 года у Лампанелли было запланировано выступление в городе Топика (Канзас). Узнав об этом, члены  (известной своими крайне радикальными взглядами, и особенно ярой гомофобией) заявили об акции протеста, которую устроят против этого мероприятия. В ответ Лампанелли заявила, что переведёт в организацию «Кризис здоровья мужчин-геев» по 1000 долларов за каждого протестующего. На митинг пришло 44 человека (включая детей), и Лиза, не мелочась, перевела в указанную организацию 50 000 долларов.

 Библиография 
 Chocolate, Please: My Adventures in Food, Fat, and Freaks<ref>Chocolate, Please: My Adventures in Food, Fat, and Freaks  на сайте amazon.com</ref> (2009, изд. HarperCollins)

Примечания

Ссылки 
 
 Лиза Лампанелли   на сайте cc.com
 Николь Пауэрс. Интервью с Лизой Лампанелли  на сайте suicidegirls.com, 30 января 2009
 Гордон Даунс. Интервью с Лизой Лампанелли  на сайте sandiego.com'', 26 января 2011

Выпускники Средней школы Святого Иосифа (Коннектикут)
Выпускники Сиракьюсского университета
Выпускники Бостонского колледжа
Выпускники Гарвардского университета
СПИД-активисты
Активисты ЛГБТ-движения в США
Стендап-комики США
Киноактрисы США
Этнический юмор